Hashima peut désigner au Japon :
 , une ville de la préfecture de Gifu ;
 , un district de la préfecture de Gifu ;
 , une île de la préfecture de Nagasaki, aussi appelée .

Homonymie de toponyme